Raymond Depardon (1942) ;
 Mathias Depardon (1980).
Patronyme français